Plaatsen (freguesias) in Portugal:
Loivos (Chaves), in de gemeente Chaves
Loivos da Ribeira, in de gemeente Baião
Loivos do Monte, in de gemeente Baião
Casal de Loivos, in de gemeente Alijó